В США насчитывается более полутора десятков тауншипов с названием Ньютон.

  — в Айове (округ Бьюкенен).
  — в Айове (округ Кэрролл).
  — в Иллинойсе.
  — в Индиане.
  — в Канзасе.
 Ньютон — в Миннесоте.
  — в Мичигане (округ Калхун).
  — в Мичигане (округ Макинак).
  — в Огайо (округ Ликинг).
  — в Огайо (округ Майами).
  — в Огайо (округ Маскингам).
  — в Огайо (округ Пайк).
  — в Огайо (округ Трамбалл).
  — в Пенсильвании.

Составные названия
 Уэст-Ньютон — в Миннесоте.
  — в Пенсильвании.
  — в Пенсильвании.

См. также 
 Ньютон (округ)